Bunești se poate referi la:

 Localități din România
 Moldova
 Bunești, Suceava, reședința comunei cu același nume
 Bunești, Vaslui
 Muntenia
 Bunești (Cotmeana), Argeș
 Bunești (Mălureni), Argeș
 Oltenia
 Bunești, Vâlcea, reședința comunei cu același nume

 Transilvania
 Bunești, Brașov, vechea denumire: Bundorf (Szászbuda, Bodendorf, Budendorf), reședința comunei cu același nume
 Bunești, Cluj (Széplak)
 Bunești, Hunedoara (Bunesd)
 Biserica de lemn din Bunești, Hunedoara
 Comune din România
 Comuna Bunești-Averești, Vaslui
 Râu
 Râul Bunești, un curs de apă, afluent al râului Vâlsan

Vezi și 
 Bunescu (dezambiguizare)

Toponime românești